HEV est un sigle qui peut faire référence à :
 Hepatitis E virus (en français, virus de l'hépatite E) ;
 High endothelial venules (en français, veinules à endothélium épais), des vaisseaux permettant aux lymphocytes d'entrer dans les ganglions lymphatiques et dans certains autres organes lymphoïdes secondaires ;
 HÉV de Budapest (en français, Train suburbain de Budapest), le réseau RER de Budapest.